Midland and South Western Junction Railway ist der Name folgender britischen Bahngesellschaften:

 Midland and South Western Junction Railway (MR) in London, 1874 von der Midland Railway übernommen
 Midland and South Western Junction Railway (GWR) in Gloucestershire und Wiltshire, 1923 von der Great Western Railway übernommen